En passant (z fr. mimochodem; często tł. „w przelocie”) – fraza mogąca oznaczać jedno z następujących pojęć:
 en passant – szczególny ruch piona w szachach,
 en passant – odzywka brydżowa,
 en passant – manewr w brydżu znany także pod nazwą coup en passant,
 en passant – konwencja w brydżu,
 En passant – solowy album Jean-Jacques'a Goldmana z 1997 roku.